Molekulska formula -{C23H32O4}- se može odnositi na:

 Rimeksolon
 Proligeston